|}
Die Baudenkmäler 42, 46 und 53 wurden gelöscht.

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Selm

Weblinks 

  Denkmalliste der Stadt Selm mit Aktualisierungen 18. November 2019

Selm
!